Большая синагога — синагога в городе Любомль на Волыни, находилась в центре местного еврейского квартала. Разрушена по приказу советской власти в 1947 году. Была одной из старейших и крупнейших на Украине.

История

Жизнь общины и сооружение синагоги 
Еврейская община города известна еще с 14 века. Местные евреи занимались ремеслом, посредничеством и торговлей. В начале 16 века у любомльских евреев возникла необходимость построения большой каменной синагоги. Построили синагогу в 1510 году в центре еврейского квартала. Любомльская синагога стала одним из лучших архитектурных сооружений того времени и упоминалась во всех старинных книгах. Для строительства такого величественного сооружения были нужны значительные средства, поэтому местные жители взяли их взаймы у Холмского римско-католического епископа.

В 1918 году в период австро-венгерской оккупации, Любомльский магистрат заказал в Праге серию марок с видами Любомля. На одной из них изобразили синагогу.

Разрушение 
Во время Немецко-советской войны, в октябре 1942 года, нацисты уничтожили почти всех местных евреев (до 5000 человек). Лишь несколько десятков евреев осталось в живых. 
После Второй мировой войны в Любомле утвердилась советская власть. По ее приказу в 1947 году синагогу разобрали на кирпич, которым была вымощена дорога. В земле остался только фундамент. Еще в советское время примерно на том месте, где размещалась синагога, построен магазин. Детальные археологические исследования не проводились, лишь однажды случайно откопали фундамент контрфорса.

См. также 

 Большая синагога (Луцк)

Примечания

Источники 

 Упорядник Склянчук М.Ю. Любомльщина історична, туристична, інвестиційно приваблива: Довідник-путівник.—Луцьк: Надстир'я, 2011.—256 с.+іл. ISBN 978-966-517-717-3 
 Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині: Наук. зб.: Випуск 25; Матеріали XXV Волинської обласної історико-краєзнавчої конференції, м.Любомль, 25 жовтня 2007 р.—Луцьк,2007.—с., 358 іл. 
 Наконечный В.А. ПО МЕСТАМ ТРАГЕДИЙ И ПАМЯТИ евреев Волыни (1941-1944 гг.): Статьи. На укр. и рус. языках.—Луцк: Надстырье, 2008.—188 с. ISBN 978-966-517-612-1

Ссылки 

 Изображения Большой синагоги в Любомле на сайте «Remembering Luboml — Images of a Jewish Community»
 Изображения Большой синагоги в Любомле на сайте «Kresy.pl»
 Видео «Смерть синагоги в Любомле»
 ЕЭБЕ/Любомль 

Архитектура Любомля
Здания и сооружения, снесённые в 1947 году
Синагоги Украины
Здания и сооружения, построенные в 1510 году
Утраченные синагоги